Antonio Ferreira peut désigner :
 António Ferreira (1528-1569), poète portugais ;
 Antonio Ferreira, acteur français ;
 António Ferreira (2000-), coureur cycliste portugais.